— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат города Касива, Нагареяма, Касукабе, Йосикава, Сатте, Бандо, Мория, Дзёсо и посёлки Сугито, Мацубуси, Гока, Сакаи.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Zelkova serrata, цветком — рододендрон, птицей — полевой жаворонок.

Транспорт 
 Кокудо 16

Прочие факты 
7 декабря 1917 года в городе Нода была зарегистрирована компания Noda Shoyu Co. Ныне она известна под названием Kikkoman и является крупнейшим производителем соевого соуса в мире.

Города-побратимы 
  Симада, Япония  
  Сукагава, Япония

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тиба